Amance puede referirse a: 

 Amance, comuna francesa situada en Aube.
 Amance, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Amance, comuna francesa situada en Alto Saona.